Будённое — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Будённое — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области.
 Будённое — село в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.
 Будённое — название села Кажымукан, Целиноградский район Акмолинской области до 28 июня 1990 года.
 Будённое — название села Бозай, Аягозский район Восточно-Казахстанской области до 1994 года.
 Буденное — до 2022 г. название села Арыстанды в Сарысуском районе Жамбылской области.
 Будённое — название села Жабайытобе, Сарыагашский район Южно-Казахстанской области до 29 сентября 2006 года.

Россия 
 Будённое — неофициальное название деревни Бельдеж № 7 в Полтавском районе Омской области.
Будённое — с 1919 по 1957 год название города Бирюч Белгородской области.